Pionki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
dans la powiat de Radom
 Pionki, une ville 
 gmina de Pionki, une gmina